Cintaasih (Pangkalan), een plaats in Indonesië
Cintaasih (Cingambul), een plaats in Indonesië
Cintaasih (Samarang), een plaats in Indonesië
Cintaasih (Gekbrong), een plaats in Indonesië